Marcin Folc (ur. 23 października 1981 w Jaworze) – polski piłkarz występujący na pozycji napastnika.

Kariera 
Rozpoczynał piłkarską karierę w Kuźni Jawor. Talent natychmiast dostrzegli działacze RKS-u Radomsko i sprowadzili młodego gracza do swojego zespołu. Zawodnik szybko przebił się do podstawowego składu swojej drużyny, a wraz z nią wywalczył awans do Ekstraklasy. Zadebiutował w niej 4 sierpnia 2001 roku w przegranym meczu z Dyskobolią. W RKS-ie Folc grał do 2004 roku. Na początku 2005 roku przeszedł do Widzewa. W łódzkiej drużynie grał sporadycznie, dlatego też przed sezonem 2005/06 podpisał kontrakt z beniaminkiem II ligi – HEKO Czermno. Po spadku HEKO z ligi, Folc związał się umową z Zagłębiem Sosnowiec. Występował tam do 2008 roku, po czym przeszedł do Piasta Gliwice, gdzie rozegrał łącznie dwadzieścia meczów w których strzelił trzy gole. W letnim okienku transferowym 2009 przeniósł się do KSZO Ostrowiec Św. W sezonie 2009/2010 strzelił 7 bramek na zapleczu Ekstraklasy. Od lata 2010 ponownie był zawodnikiem Zagłębia Sosnowiec, lecz po pół roku odszedł do Tura Turek, a po kolejnych sześciu miesiącach został zawodnikiem GKS-u Tychy. Od sezonu 2013/2014 reprezentował barwy Górnika Wałbrzych.

Statystyki

Linki zewnętrzne 

Ludzie związani z Jaworem
Piłkarze Zagłębia Sosnowiec
Piłkarze RKS Radomsko
Piłkarze Widzewa Łódź
Piłkarze HEKO Czermno
Piłkarze Piasta Gliwice
Piłkarze KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
Piłkarze Tura Turek
Piłkarze GKS Tychy
Piłkarze Górnika Wałbrzych
Polscy piłkarze
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Jaworze